Серно-Соловьевич — русская фамилия. 

Известные носители:

 
 Серно-Соловьевич, Елена Михайловна (1860—1919) — оперная певица (сопрано) и вокальный педагог.
 Серно-Соловьевич, Николай Александрович (1834—1866) — русский революционер и публицист.